Carlo Angrisani (c. 1760-...) – cantante lirico italiano
 Luigi Angrisani (1905-1978) – politico e medico italiano
 Luisa Angrisani (1963) – politica italiana